Ве́рбова — село в Україні, у Томашпільському районі Вінницької області. Населення становить 608 осіб.

05.02.1965 Указом Президії Верховної Ради Української РСР передано Вербівську сільраду Крижопільського району — до складу Тульчинського району.

Примітки

Література 
 Вербо́ва // Історія міст і сіл Української РСР : у 26 т. / П.Т. Тронько (голова Головної редколегії). — К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1967 - 1974 — том Вінницька область / А.Ф. Олійник (голова редколегії тому), 1972 : 788с. — С.593

Посилання 
 Вебмайданчик Вербівської школи
 Погода в селі Вербова 
 

Села Вінницької області